Tigrinja (tigrigna, tigray, tigrinya; ISO 639-3: tir), jedan od severnoetiopskih jezika kojim govori oko 5.791.710 ljudi. Preko 146 hiljada ljudi govori ga kao drugi jezik. U Eritreji je službeni jezik.

Reference

Spoljašnje veze 
 Ethnologue (14th)
 Ethnologue (15th)

Језици Еритреје
Језици Етиопије